Alianza Nacional es el nombre de varias organizaciones políticas:

 Alianza Nacional por los Derechos Beliceños, creada en 1992 en Belice.
 Alianza Nacional de los Independientes, creada en 2001 en Chile.
 Alianza Nacional Popular, creada en 1961 en Colombia.
 Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, creada en 1944 en España.
 Aliança Nacional Mallorquina, creada en 1975 en España.
 Alianza Nacional 18 de Julio, creada en 1977 en España.
 Alianza Nacional, creada en 2006 en España.
 Alianza Nacional, creada en 1974 en Estados Unidos.
 Alianza Nacional, creada en 1995 en Italia.
 Alianza Nacional Somalí, creada en 1992 en Somalia.
 Alianza Nacional Tamil, creada en 2001 en Sri Lanka.
 Alianza Nacional, creada en 1999 en Uruguay.